Eredivisie 2021/22 (mannenvoetbal)
 Eredivisie 2021/22 (mannenwaterpolo)
 Eredivisie 2021/22 (zaalvoetbal)
 Vrouwen Eredivisie 2021/22